

Sigle 
 Liver infusion tryptose

Informatica 
 LIT – formato di file per eBook ideato dalla Microsoft e leggibile con Microsoft Reader

Codici 
 LIT – codice aeroportuale IATA del Little Rock Adams Field di Little Rock (Stati Uniti)
 LIT – codice vettore ICAO dell'Air Littoral
 lit – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua lituana

Musica 
 Lit – gruppo rock statunitense
 Lit – album dei Lit del 2004
 Lit – singolo di Steve Aoki e Yellow Claw del 2017

Altro 
 LIT – abbreviazione di lira italiana, la valuta ufficiale dell'Italia prima dell'euro
 Lit – località svedese, nel comune di Östersund
 LIT – videogioco scaricabile online per Nintendo Wii
 Lit – film del 2020 diretto da Jamal Hall

Altri progetti